Кастелья́нос () — испанская фамилия, а также топоним.

Персоналии 
 Кастельянос, Валентин (род. 1998) — аргентинский футболист.
 Кастельянос, Дейна (род. 1999) — венесуэльская футболистка.
 Кастельянос, Николас (род. 1992) — американский бейсболист.
 Кастельянос, Леандро (род. 1984) — колумбийский футболист.
 Кастельянос, Ральф (род. 1935) — американский каратист, многократный победитель национальных чемпионатов.
 Кастельянос, Росарио (1925—1974) — мексиканская поэтесса и автор.
 Кастельянос, Хосе Артуро (1893—1977) — сальвадорский дипломат и военный, спасший множество евреев во время Холокоста.
 Кастельянос, Хуан де (1522—1607) — испанский торговец, воин, священник, хронист, поэт времён Новой Гранады
 Кастельянос, Хуан Альберто (род. 1936) — аргентинский и кубинский политик, революционер.

Составные фамилии 
 Вальдано Кастельянос, Хорхе (род. 1955) — аргентинский футболист.
 Дискуа Кастельянос, Карлос (род. 1984) — гондурасский футболист.
 Кастельянос Мойя, Орасио (род. 1957) — сальвадорский писатель.
 Нин-и-Кастельянос, Хоакин (1879—1949) — кубинский композитор, пианист и музыковед.
 Перес Кастельянос, Эмилия (Нинон Севилья; 1929—2015) — кубино-мексиканская актриса, певица и танцовщица.

Топоним 
 Кастельянос — департамент в аргентинской провинции Санта-Фе.
 Кастельянос-де-Вильикера
 Кастельянос-де-Кастро
 Кастельянос-де-Морискос
 Кастельянос-де-Сапардьель

Примечания

См. также 
 Кастельяно
